Lam Cốt (Bắc Giang) - landelijke gemeente in Vietnam
 Lam Cot (Ingin Jaya) - dorp in Atjeh, Indonesië